Fahrraddemonstration oder Fahrraddemo steht für:

 angemeldete Demonstration vornehmlich von Radfahrern, siehe auch Fahrradsternfahrt
 unorganisierte Radfahrer-Demonstration, siehe Critical Mass (Aktionsform)